Obaid ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulrahman al-Obaid (* 1993), saudi-arabischer Fußballspieler
 Musa Amer Obaid (* 1985), katarischer Hindernisläufer
 Sharmeen Obaid-Chinoy (* 1978), pakistanische Dokumentarfilmerin, Oscarpreisträgerin
 Soraya Obaid, saudische Politikerin bei den Vereinten Nationen
 Sulaiman Obaid (* 1981), Fußballspieler für Palästina

Siehe auch:
 Obeid
 Obed